Slider (aus , zu dt. „Schieber“, „Gleitstück“ oder „Schleifer“) steht für:

 eine Bauart von Mobiltelefonen, siehe Slider (Handy)
 ein Teil eines Fallschirms, siehe Slider (Fallschirm)
 eine spezielle Wurftechnik beim Baseball, siehe Slider (Baseball)
 einen Schieber in grafischen Oberflächen, siehe Schieberegler (Steuerelement)
 ein kleines Sandwich, das u. a. aus einem Bun besteht, siehe Slider (Sandwich)

Siehe auch:

 The Slider
 Sliders – Das Tor in eine fremde Dimension